Leaked In London четвертий EP американської пост-хардкор-групи Fall Out Boy, який був випущений 6 лютого 2007 року.

Треклист 
 This Ain't A Scene, It's An Arms Race - 3:32
 Thriller - 3:29
 Our Lawyer Made Us Change The Name Of This Song So We Wouldn't Get Sued - 3:02
 Golden - 2:29
 Dance, Dance - 3:01

Джерела 
 Leaked In London  last.fm

Альбоми Fall Out Boy
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2007